Кари́на У́льссон (, в замужестве Кари́на Бьорк, ; ) — шведская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : золото ().
 : золото (1980, 1981).
 : золото (1976).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 (Carina Björk)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу